

Населені пункти та їхні частини

 Барлоґі — село в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Барлоґі — село в гміні Бобровіце Кросненського повіту Любуського воєводства
 Барлоґі — село в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Барлоґі — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Барлоґі — колонія в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Барлоґі — лісова осада в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки